Dinky steht für
Dinky (Film), USA (1935)
Dinky Toys, englischer Spielzeugproduzent
 Dinky, umgangssprachlich für „H and H Railroad“ 
Siehe auch:
Ein Mädchen namens Dinky
Pinky Dinky Doo
Dink
Dinki